Il doppio del Brussels Indoor 1990 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Wally Masur e Tom Nijssen erano i detentori del titolo del 1988, ma quest'anno non hanno partecipato.

Emilio Sánchez e Slobodan Živojinović hanno battuto in finale Goran Ivanišević e Balázs Taróczy 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Tim Pawsat /  Laurie Warder (primo turno)
 Mansour Bahrami /  Éric Winogradsky (quarti di finale)

 Goran Ivanišević /  Balázs Taróczy (finale)
 Emilio Sánchez /  Slobodan Živojinović (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brussels Indoor 1990